OHA

 Ontario Hockey League — Хоккейная лига Онтарио (англ. Ontario Hockey League) — одна из трёх основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу.
 Open Handset Alliance  — бизнес-альянс 84 компаний по разработке открытых стандартов для мобильных устройств.